Сукциніт — викопна смола, різновид балтійського бурштину;
 Сукциніт, або топазоліт, — гросуляр янтарно-жовтого кольору, який іноді плутають з бурштином.